Kolumbija
 Mulatos (rijeka)
 Mulatos (Indijanci)